Henshaw ist der Familienname folgender Personen:

 David Henshaw (1791–1852), US-amerikanischer Politiker
 Henry W. Henshaw (1850–1930), US-amerikanischer Ornithologe
 James Ene Henshaw (1924–2007), nigerianischer Dramatiker
 Jim Henshaw (* 1949), kanadischer Schauspieler 
 John Henshaw (* 1951), britischer Schauspieler 
 Robbie Henshaw (* 1993), irischer Rugby-Union-Spieler
 Russell Henshaw (* 1990), australischer Freestyle-Skisportler
 Samm Henshaw (* 1994), britischer Musiker
 Thomas Henshaw (1618–1700), englischer Diplomat, Jurist, Höfling, Alchemist und einer der Gründer der Royal Society